

Patronymie 

 Ababacar Mbengue, universitaire sénégalais
 Adama Mbengue, footballeur sénégalais né en 1993
 Alioune Badara Mbengue, ministre et diplomate sénégalais né en 1924 et mort en 1992
 Amadou Mbengue, footballeur sénégalais né en 2002
 Aminata Mbengue Ndiaye, ministre sénégalaise
 Amy Collé Mbengue, judokate sénégalaise née en 1967
 Demba Mbengue, basketteur français né en 1975
 Mame Maty Mbengue, basketteuse sénégalaise née en 1968
 Moustapha Mbengue, un musicien et acteur italo-sénégalais né en 1972
 Ndèye Coumba Mbengue Diakhaté, poétesse sénégalaise née en 1924 et morte en 2001
 Seynabou Mbengue, footballeuse sénégalaise née en 1992
 Youssoupha Mbengue, footballeur sénégalais né en 1991

Toponymie 

 Mbengue (Messondo), un village de la Région du Centre du Cameroun.
 Mbengue (Édéa), un village de la Région du Littoral du Cameroun.

Patronyme africain